VC-MUX é um mecanismo para identificar o protocolo contido em um módulo de Asynchronous Transfer Mode.

Em um modem ADSL 

O VCMUX (virtual Circuit Multiplexer) 
(null encapsulation) permite somente um protocolo passar pelo caminho virtual

Enquanto o LCC (Controle de lógicos de ligação), permite múltiplos protocolos. 

VPI (Caminho virtual de identificação)

VCI (Circuito virtual de identificação)

Telecomunicações